Unter falsche Flagge – romanzo di Max W. Kimmich

Film
Unter falscher Flagge – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Wiener Kunstfilm
Sotto falsa bandiera (Unter falscher Flagge) – film del 1932 diretto da Johannes Meyer
Il pirata yankee (Yankee Buccaneer) titolo tedesco Unter falscher Flagge – film del 1952 diretto da Frederick de Cordova
Unter falscher Flagge – documentario del 2007 diretto da Frank Höfer

Musica
Unter falscher Flagge – album del 1984 del gruppo musicale tedesco Die Toten Hosen